Bernhard es un nombre propio masculino de persona, que puede hacer referencia a los artículo de Wikipedia que se indican en las siguientes líneas:

 Bernhard Riemann (1826-1866), también conocido como Georg Friedrich Bernhard Riemann, matemático alemán.
 Bernhard Weiß, (1964-), cantante, compositor, productor, y músico alemán.
 Bernhard Weiß (1827-1918), teólogo protestante alemán.

Nombres masculinos